

Plaatsen
In Engeland:
 Standish (Gloucestershire)
 Standish (Greater Manchester) in Metropolitan Borough of Wigan
 Standish-with-Langtree, een kiesdistrict dat Standish en Langtree bevat

In de Verenigde Staten:
 Standish (Californië), een plaats in Lassen County
 Standish (Maine)
 Standish (Michigan)
 Standish (Minneapolis), Minnesota
 Standish Township (Michigan)

Personen
 Frank Hall Standish, Engels kunst- en letterenverzamelaar
 Gebroeders Standish Colin en Russell, historische zevende-dag-adventisten
 Myles Standish, een van de vroege Pilgrim Fathers in Amerika

Overige
 Standish family, een fictief gezin in de Amerikaanse televisiesoapreeks Passions
 USS Standish (1864), een sleepboot